Каймакчи — топоним:

 Каймакчи — холм в районе Салихи провинции Маниса в Турции, на котором находилась крепость, упоминаемая в хеттских клинописных табличках, и, вероятно, принадлежавшая лидийской империи.
 Каймакчи — исчезнувший хутор в Неклиновском районе Ростовской области.
 Каймакчи или Ковалёвка — исчезнувшее село в Раздольненском районе в Крыму.

См. также 
 Каймакам